Friedrich Bödicker bzw. Friedrich Boedicker ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Boedicker (Oberst), deutscher Oberst, Kriegs- und Außenminister im Kurfürstentum Hessen 
 Friedrich Boedicker (Vizeadmiral) (1866–1944), deutscher Vizeadmiral

Siehe auch:
 Friedrich Bödecker (1896–1954), deutscher Pädagoge